Еле́на Кали́нина: 
 Калинина, Елена Александровна (род. 1978) — российская актриса.
 Калинина, Елена Павловна (род. 1997) — российская яхтсменка, чемпионка мира и Европы.